O Fortuna je jedna z básní gotického souboru Carmina Burana. Je psána v latině. Mluví se v ní o osudu a o štěstí, to je zosobněno římskou bohyní Fortunou.

Text 

Carmina Burana
Sborové skladby
Poezie 12. století